Ruger ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Ruger, Dresdner Ratsherr und Bürgermeister (16. Jh.)
 Johnny Ruger (* 1949), US-amerikanischer Biathlet
 Thomas H. Ruger (* 1833, † 1907), US-amerikanischer General und Militärgouverneur von Georgia

siehe auch:

 Sturm, Ruger & Co., US-amerikanischer Waffen- und Automobilhersteller